Franciaország
Saint-Martin-du-Fouilloux, település Deux-Sèvres megyében
Saint-Martin-du-Fouilloux, település Maine-et-Loire megyében